Тиле (; ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тиле, Адольф Эдвард фон (1784—1861) — прусский военачальник, генерал от инфантерии
 Тиле, Аннекатрин (род. 1984) — немецкая гребчиха.
 Тиле, Владимир Августович (1860—1920) — российский и советский хирург и военврач. 
 Тиле, Герман (1867—1930) — немецкий скульптор, художник, график.
 Тиле, Герман фон (1812—1889) — немецкий государственный и дипломатический деятель.
 Тиле, Герхард (род. 1953) — немецкий физик, 9-й астронавт ФРГ, астронавт ЕКА.
 Тиле, Ильза (1920—2010) — политик в ГДР
 Тиле, Иоганн Александр (1685—1752) — немецкий живописец-пейзажист
 Тиле, Иоганн Фридрих Александр (1747—1803) — немецкий живописец-пейзажист
 Тиле, Иоганн Фридрих Людвиг (1816—1848) — немецкий органист и композитор.
 Тиле, Иоганнес (1860—1935) — немецкий зоолог.
 Тиле, Карл Роберт Артур (1860—1936) — немецкий художник, известный прежде всего иллюстрациями к открыткам.
 Тиле, Керстин (род. 1986) — немецкая дзюдоистка, олимпийская медалистка.
 Тиле, Клаус (1958) — немецкий легкоатлет.
 Тиле, Клаус-Петер (1940—2011) — немецкий актёр театра и кино.
 Тиле, Корнелис Петер (1830—1902) — голландский религиовед, историк религии, священник.
 Тиле, Людвиг Густав фон (1781—1852) — прусский генерал от инфантерии, министр финансов.
 Тиле, Ричард Юльевич (1843—1911) — российский учёный, фотограф, пионер аэрофотографии и инженерной фотограмметрии в России.
 Тиле, Рюдигер (род. 1943) — немецкий математик и историк математики.
 Тиле, Свен (род. 1969) — немецкий борец вольного стиля. Отец Эрика Тиле.
 Тиле, Торвальд Николай (1838—1910) — датский математик и астроном, один из основателей актуарных расчётов.
 Тиле, Хольгер — американский астроном датского происхождения.
 Тиле, Эрик (род. 1996) — немецкий борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы. Сын Свена Тиле.
  (1884—1929) — немецкий инженер и летчик.
 Тиле, Эрих (1930—2005) — немецкий шахматист.
 Тиле, Юрген (род. 1959) — немецкий гребец.
 Тиле, Юст Матиас (1795—1874) — датский учёный, библиограф, библиотекарь и поэт.

Топоним 
 Тиле () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

Другое 
 (1586) Тиле — астероид, названный в честь Торвальда Николая Тиле.